Космонавтика 1958
Списки космічних запусків